Лейтенант милиции — в 1936—1943 годах специальное звание старшего начальствующего состава милиции НКВД и МВД СССР. По рангу условно равнялось лейтенанту государственной безопасности в НКВД, капитану в РККА и капитан-лейтенанту в РККФ. Данное специальное звание по рангу находилось ниже старшего лейтенанта милиции и выше младшего лейтенанта милиции. В 1943—1991 годах — специальное звание среднего начальствующего состава милиции НКВД и МВД (МООП, в том числе, союзных республик) СССР. По рангу условно равнялось лейтенанту в Красной и Советской Армии и Флоте, а также лейтенанту внутренней службы.

История звания 
Специальное звание лейтенанта милиции было введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 26 апреля 1936 года, объявленным приказом НКВД № 157 от 5 мая 1936 года для личного состава органов рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.

Данная система просуществовала до 9 февраля 1943 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР «О званиях начальствующего состава органов НКВД и милиции» были введены новые специальные звания, сходные по названию и с месте в общей системе званий с общевойсковыми.

С этого момента специальное звание лейтенанта милиции стало рангом среднего начальствующего состава милиции НКВД СССР, МВД и МГБ СССР, а также МООП СССР и союзных республик.

Знаки различия 
Таблица 1.

Таблица 2.

Таблица 3.

 См. также
 Лейтенант
 Подпоручик

Источники 
 Звания и знаки различия милиции в мае 1936 — феврале 1943 г.

01-09-02
01-09-02